Григорий Алексеевич Казаченко (3 мая 1858, Полтава — 18 мая 1938, Ленинград) — русский и украинский композитор, профессор Ленинградской консерватории.

Биография 
Учился в Императорской певческой капелле и Санкт-Петербургской консерватории (1874—1883). С 1889 — хормейстер Санкт-Петербургской Императорской оперы. В качестве капельмейстера выступал в симфонических и общедоступных концертах Императорского русского музыкального общества и в своих «Русских концертах» в Париже (1898).

С 1924 — руководитель хорового класса Ленинградской консерватории (с 1926 — профессор). Заслуженный деятель искусств РСФСР (1937).

Лучшие его произведения:
 оперы:
 «Князь Серебряный» (по А. К. Толстому; поставлена в 1892 в Мариинском театре под управлением автора)
 «Пан Сотник» (на сюжет из «Кобзаря» Т. Г. Шевченко 1902, поставлена в Санкт-Петербургском Народном доме)
 симфония
 две восточные сюиты
 фантазия на русские темы для альта-соло и оркестра
 кантата «Русалка» (сопрано, смешанный хор и оркестр).

Автор партитуры музыкально-хорового сопровождения к первому российскому полнометражному фильму «Оборона Севастополя» (1911).

Примечания

Литература 
 

Выпускники Санкт-Петербургской консерватории
Преподаватели Санкт-Петербургской консерватории
Оперные композиторы
Хормейстеры СССР
Хормейстеры России
Хормейстеры Российской империи
Академические музыканты России
Академические музыканты СССР
Академические музыканты Российской империи